Maćedonce je lahko:
 Maćedonce, Retkocersko (Srbija)
 Maćedonce (Srbija)